Хайбах:

 Хайбах — аул в Чечне.
 Хайбах — коммуна в Австрии, входящая в состав округа Эфердинг.
 Хайбах — коммуна в Австрии, входящая в состав округа Урфар.
 Хайбах — коммуна в Германии, подчиняющаяся административному округу Нижняя Бавария.
 Хайбах — коммуна в Германии, подчиняющаяся административному округу Нижняя Франкония.